Guerman Mikhaïlovitch Titov - en russe  et en anglais  - (né le  à Borovsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de centre.

Carrière de joueur 
En 1982, il commence sa carrière avec le Khimik Voskressensk au championnat d'URSS. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en  ronde, en  position. Il est sacré champion de Finlande avec le TPS Turku en 1993.

En 1993-1994, il débute dans la LNH avec les Flames. Le , il est échangé aux Penguins de Pittsburgh avec Todd Hlushko pour Ken Wregget et Dave Roche. Le , il est envoyé aux Oilers d'Edmonton en retour de Josef Beránek.

Le , il signe un contrat avec les Mighty Ducks d'Anaheim avec qui il joue deux saisons. Après une pause d'un an, il revient au Khimik. Il met un terme à sa carrière en 2005.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection senior de 1989 à 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 16|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1985-1986|| Khimik Voskressensk|| URSS|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1986-1987|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 23|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1987-1988|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 39|| 6|| 5|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1988-1989|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 10|| 3|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 6|| 13|| 19|| 19|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 45|| 13|| 11|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1991-1992|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 35|| 16|| 11|| 27|| 31|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 25|| 19|| 44|| 49|| 12|| 5|| 12|| 17|| 10
|-
| 1993-1994|| Flames de Calgary|| LNH|| 76|| 27|| 18|| 45|| 28|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 14|| 6|| 6|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Flames de Calgary|| LNH|| 40|| 12|| 12|| 24|| 16|| 7|| 5|| 3|| 8|| 10
|-
| 1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 82|| 28|| 39|| 67|| 24|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1996-1997|| Flames de Calgary|| LNH|| 79|| 22|| 30|| 52|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1997-1998|| Flames de Calgary|| LNH|| 68|| 18|| 22|| 40|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 72|| 11|| 45|| 56|| 34|| 11|| 3|| 5|| 8|| 4
|- 
| 1999-2000|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 63|| 17|| 25|| 42|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 7|| 0|| 4|| 4|| 4|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|- 
| 2000-2001|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 71|| 9|| 11|| 20|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 66|| 13|| 14|| 27|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2003-2004 || Khimik Voskressensk|| Superliga|| 37|| 5|| 12|| 17|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Khimik Voskressensk|| Superliga|| 50|| 7|| 19|| 26|| 81|| -|| -|| -|| -|| -

| 624|| 157|| 220|| 377|| 311|| 34|| 11|| 12|| 23|| 18

Au niveau international 

| 1993 || Russie || align=left|Championnat du monde ||8||4||2||6||0||align=left| Médaille d'or
|-
| 1998 || Russie || align=left|Jeux olympiques ||6||1||0||1||6||align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en octobre 1965
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique russe
Attaquant de hockey sur glace